ćukovi, ptice
 Ćukovi (Bihać, BiH), naselje u općini Bihać, BiH